Shūsaku Hosoyama (jap. 細山周作, Hosoyama Shūsaku, ur. 20 lipca 1984 w Yoichi) – japoński skoczek narciarski, zawodnik klubu Snow Brand, drużynowy brązowy medalista Uniwersjady 2007 w Turynie.

Przebieg kariery 
W drużynie narodowej zadebiutował 11 stycznia 2002, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w Sapporo. Na skoczni Miyanomori był czwarty. Jego najwyższą lokatą w tejże randze jest trzecie miejsce na tej samej skoczni, niecałe 7 lat później.
Był również zwycięzcą zawodów FIS Cup w Zaō.

W 2006 punktował podczas zawodów Letniej Grand Prix w Hakubie, gdzie był 26.

W marcu 2015 zakończył sportową karierę po ostatnich zawodach z cyklu Ito Cup.

Uniwersjada 
 Indywidualnie
 2007  Turyn/Pragelato – 11. miejsce (skocznia normalna), 13. miejsce (skocznia duża)
 Drużynowo
 2007  Turyn/Pragelato – brązowy medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Sapporo – 9 stycznia 2009 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Zaō – 3 marca 2009 (3. miejsce)
  Zaō – 4 marca 2009 (1. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Japońscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1984
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007